Hudson Yards es un área geográfica situada en el Far West Side de Manhattan, Nueva York, y puede referirse a los siguientes:

Inmuebles

Hudson Yards, es un desarrollo urbanístico e inmobiliario a gran escala ubicado en el West Side Yard y algunas propiedades adyacentes promovido por Related Companies y Oxford Properties que consta de:
10 Hudson Yards
15 Hudson Yards
30 Hudson Yards
35 Hudson Yards
Una iniciativa urbanística que agrupa 60 cuadras en un nuevo barrio llamado Hudson Yards, con el objetivo de catalizar el desarrollo en el Far West Side de Manhattan que incluye:
El desarrollo urbanístico de Hudson Yards promovido por Related Companies y Oxford Properties
3 Hudson Yards
50 Hudson Yards
55 Hudson Yards

Transporte
El West Side Yard, una cocheras y almacenas para el Long Island Rail Road. "Yards" significa literalmente depósito de trenes y da nombre al proyecto de recalificación y desarrollo urbanístico. 
La estación Calle 34 – Hudson Yards de la línea Flushing del metro de Nueva York, que tiene "Hudson Yards" en su nombre.